Pastorius ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Pastorius (* 1982), US-amerikanischer Fusionmusiker
 Franz Daniel Pastorius (1651–1719), deutsch-amerikanischer Jurist und Schriftsteller
 Jaco Pastorius (1951–1987), US-amerikanischer Fusionmusiker und Komponist
 Joachim von Hirtenberg-Pastorius (1611–1681), Mediziner, Historiker, Philosoph und Dichter
 Johann Martin Pastorius (* 1719), deutscher Jurist, Politiker und Senator von Straßburg
 Julius Pastorius (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker

Nach Franz Daniel Pastorius wurde benannt:
 Operation Pastorius, ein deutsches Kommandounternehmen im Zweiten Weltkrieg 

Den Namen Pastorius trägt auch:
 Pastorius (Pferd), der Derby-Sieger des Jahres 2012